Танзанійська Прем'єр-ліга 2015—16 (, ) — 52-й сезон чемпіонату Танзанії, який проходив з 20 серпня 2016 по 20 травня 2017. Чемпіоном турніру у 22-й раз став Янг Афріканс.

Учасники 

У чемпіонаті брали участь 16 команд:

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Статистика на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

Чемпіонату Танзанії з футболу
2017 у футболі
2016 у футболі